

Zmarli 
 Amazjasz, król Judy